

Ім'я 
Іван — українське чоловіче особове ім'я єврейського походження.

Іван

Святі 

 Іоан Богослов
 Іоан Дамаскин
 Іоан Золотоуст
 Іван Кущник
 Іоан IV Постник
 Іван III Схоластик
 Іван Солунський
 Іоан Хреститель

Папи Римські 

 Іван I (523—526)
 Іван II (533—535)
 Іван III (561—574)
 Іван IV (640—642)
 Іван V (685—686)
 Іван VI (701—705)
 Іван VII (705—707)
 Іван VIII (872—882)
 Іван IX (898—900)
 Іван X (914—928)
 Іван XI (931—935)
 Іван XII (955—964)
 Іван XIII (965—972)
 Іван XIV (983—984)
 Іван XV (985—996)
 Іван XVII (1003)
 Іван XVIII (1003—1009)
 Іван XIX (1024—1032)
 Іван XXI (1276—1277)
 Іван XXII (1316—1334)
 Іван XXIII (1958—1963)
 Іван Павло I (1978)
 Іван Павло II (1978—2005)

Московські князі 

 Іван I — князь (1325—1340)
 Іван II — князь (1353—1359)
 Іван III — великий князь (1462—1505)
 Іван IV — великий князь, цар (1533—1584)
 Іван V — великий князь, цар (1682—1689)
 Іван VI — цар, імператор (1740—1741)

Козаки 

 Іван Підкова — кошовий, господар Молдавії (1577—1578)
 Іван Куцкович — кошовий (1602—1603)
 Іван Косий — кошовий (1603)
 Іван Сулима — кошовий (1633—1635)

 Іван Петражацький-Кулага — гетьман (1631—1632)
 Іван Виговський — гетьман (1657—1659)
 Іван Брюховецький — гетьман (1663—1665)
 Іван Самойлович — гетьман (1672—1687)
 Іван Мазепа — гетьман (1687—1709)
 Іван Скоропадський — гетьман (1709—1722)
 Іван Величко-Босовський — кошовий (1662)
 Іван Сірко — кошовий (1663—1664, 1673—1680)
 Іван Щербина — кошовий (1664)
 Іван Ждан — кошовий (1666—1667)
 Іван Стягайло — кошовий (1680—1681)
 Іван Білицький — кошовий (1733, 1735, 1738, 1760, 1765)
 Іван Малашевич — кошовий (1716—1720, 1734—1735)
 Іван Богун — козацький полководець

Письменники 
 Іван Багряний — український письменник
 Іван Карпенко-Карий — український письменник
 Іван Котляревський (1769-1838) — український письменник і поет.
 Іван Нечуй-Левицький (1838-1918) — український письменник, перекладач. 
 Іван Тургенєв — російський письменник
 Іван Франко — український поет і громадський діяч

Топоніми

Гори 
 Піп Іван (Чорногірський) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей з висотою 2020,5 м.
 Піп Іван (Мармароський) — гора в Українських Карпатах, одна з вершин Гуцульських Альп (частина Мармароського гірського масиву), з висотою 1936 м.

Річки 
 Іван річка (Аляска) — річка в долині  на Алясці.

Міста 
 Іван-город — археологічна пам'ятка, давньоруське городище біля міста Ржищів Київської області, на березі Дніпра в урочищі Іван-гора.

Мистецтво

Кобзарі

Інше 
 «Іван Франко» — восьмипалубний океанський лайнер, побудований 1964 року в Німецькій Демократичній Республіці для Чорноморського морського пароплавства.